Камышное — деревня в Октябрьском районе Челябинской области. Входит в состав Уйско-Чебаркульского сельского поселения.

География 
Расположена в южной части района, на берегу озера Камышное (отсюда название). Расстояние до Октябрьского — 42 км.

Население 

(в 1995 — 386)

Улицы 
Степная улица
Центральная улица
Пионерская улица
Солнечная улица

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района (Челябинская область)